

Wydarzenia 

 Europa
 wyspa Samos została, przez Rzymian, włączona do rzymskiej prowincji Azja.
 koniec rządów Cynny

Urodzili się

Zmarli 
 Lucjusz Korneliusz Cynna, trybun ludowy, został zamordowany